Serfartusut bezeichnet:
 Serfartusut (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Serfartusut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland